Aquis steht für:

 Aquis Plaza, ein Einkaufszentrum in der Aachener Innenstadt 
 Aquis submersus, eine Novelle von Theodor Storm
 Aquis submersus (Max Ernst), ein Ölgemälde von Max Ernst
 Aquis Querquennis, ein römischer archäologischer Komplex in der spanischen autonomen Gemeinschaft Galicien

Aquis ist der Name oder Familienname von:

 Nicolaus de Aquis, Domherr in Münster